Епископ Агапит (Крыжановский; ум. 9 сентября 1966, Сан-Пауло) — епископ Русской Православной Церкви Заграницей, епископ Гоянийский, викарий Сан-Паульской епархии.

Биография 
Архимандрит Почаевской лавры (1944). В годы Второй мировой войны оказался в Словацкой Республике. В августе 1944 года в Братиславе присоединился к братии монастыря преподобного Иова Почаевского, бежавшей из Ладомировой ввиду наступления Советских войск. Затем вместе с братией монастыря Иова Почаевского выехал в Швейцарию, откуда в конце 1946 — начале 1947 года эта группа насельников эмигрировала США.

В связи с прибытием в Латинскую Америку после Второй мировой войны новых беженцев расширилась деятельность Бразильской епархии, увеличилось количество приходов и священнослужителей. По ходатайству архиепископа Сан-Паульского Феодосия (Самойловича) Архиерейский Синод Русской Зарубежной Церкви направил архимандрита Агапита в Бразилию.

В течение длительного срока был настоятелем храма Покрова Божией Матери в городе Нитерой, пригороде Рио-де-Жанейро, замещая в некоторых случаях при совершении богослужений болеющего настоятеля храма в честь мученицы Зинаиды в Рио-де-Жанейро протоиерея Иоанна Наговского. Отмечается его неутомимая миссионерская деятельность: в частности, частые длительные путешествия по Бразилии для духовного окормления русских общин.

В мае 1953 года принял участие в I съезде Бразильской епархии, на котором почитал доклад «О богослужении и миссионерстве в Бразилии». В декабре 1954 года прошёл II съезд Бразильской епархии.

Планировалось его назначение епископом в Венесуэлу, но потом хиротония ввиду ряда обстоятельств была отложена.

19 мая 1957 года в Сан-Пауло был рукоположён в епископа Гоянийского, викария Сан-Паульской епархии. Хиротонию совершили: архиепископ Сан-Паульский Феодосий (Самойлович), епископ Сантъягский Леонтий (Филиппович) и епископ Буэнос-Айресский Афанасий (Мартос).

Вступил в конфликт с епископом Феодосием (Самойловичем). В 1959 году ушёл на покой и служил лишь в Покровской церкви в города Гояния, штат Гояс, Бразилия.

Как отмечал архиепископ Виталий (Устинов) на Архиерейском соборе РПЦЗ 1962 года: «Епископ Агапит на всё реагировал очень нервно и резко и не только в отношении Архиепископа Феодосия, но и в отношении Синода. Отношения между Епископом Агапитом и Архиепископом Феодосием стали невозможными. Не оставалось другого выхода, как уволить Епископа Агапита на покой, но ему конечно это было обидно. Он уже почти три года на покое и его надо было бы утешить».

22 ноября 1962 года решением Архиерейского Собора РПЦЗ был восстановлен в звании викария Бразильской епархии с резиденцией в Гоянии и с титулом Гоянийского.

В мае 1964 года был единственным иерархом РПЦЗ, кто высказался против избрания епископа Филарета (Вознесенского) новым первоиерархом РПЦЗ.

Скончался 9 сентября 1966 года. Похоронен в Сан-Пауло.

Примечания

Литература 
 Православная Русь. 1957. — № 9. — С. 16; № 11. — С. 11-12.
 Наречение и хиротония Архимандрита о. Агапита (Крыжановскаго) во епископа Гоянийскаго, викария Бразильской Епархии. — Сан-Пауло (Бразилия): Издание церковного комитета, 1957. — 8 с.
 Православная Русь. 1975. — № 22. — С. 16
 Православная Русь. 1976. — 23. — С. 16

Епископы Русской православной церкви заграницей
Православные миссионеры